Kraßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Kraßmann (* 1936), deutscher Politiker (NDPD)
 Thomas Kraßmann, deutscher Geowissenschaftler